

Мшадля — село в гміні Ліпце-Реимонтовське Скерневицького повіту Лодзинського воєводства
 Мшадля — село в гміні Шидловець Шидловецького повіту Мазовецького воєводства